Kazimierz Rusinek (1905-1984) – działacz socjalistyczny i komunistyczny, polityk, dziennikarz prasy lewicowej, poseł na Sejm Ustawodawczy 
 Kazimierz Rusinek (1926-2015) – urzędnik państwowy, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego